Bhadra ist:

 Bhadra, ein Fluss im indischen Bundesstaat Karnataka
 Bhadra (Rajasthan), eine Stadt im indischen Bundesstaat Rajasthan
 Bhadra (Mutter des Bharadvaja), in der indischen Mythologie die Tochter des Soma, Weib des Utathya und Mutter des Bharadvaja von ihrem Liebhaber Brihaspati
 Bhadra (Film), Telugu-Film von 2005 von Boyapati Srinu
 Das Bhadra Fort ist die Zitadelle von Ahmedabad